Рочегов — славянская фамилия:
 Рочегов, Александр Григорьевич (1917—1998) — советский и российский архитектор, народный архитектор СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Рочегов, Поликарп Маркович (1835—1920) — купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин Таганрога, рыбопромышленник.